

Geografia
Gedda – città nell'Arabia Saudita occidentale.

Persone
Giulio Gedda (1899-1970) – compositore italiano, e direttore d'orchestra.
Luigi Gedda (1902-2000) – medico italiano e attivista del movimento cattolico nel periodo a cavallo fra Monarchia e Repubblica.
Nicolai Gedda (1925-2017) – tenore svedese.

Altro 

 Gedda Street Circuit – circuito stradale non permanente allestito nella città di Gedda.